

Geografia 
 Streeter – centro abitato (city) degli Stati Uniti d'America, situato nella Contea di Stutsman nello Stato del Dakota del Nord

Persone 
 Alison Streeter (1964) – nuotatrice britannica
 Burnett Hillman Streeter (1874-1937) – teologo inglese
 Gary Streeter (1955) – politico britannico
 Muriel Streeter (1913-1995) – pittrice statunitense surrealista
 Robert Streeter (1621-1679) – pittore inglese
 Sevyn Streeter (1986) – cantante statunitense
 Smith Streeter (1851-1931) – giocatore di roque statunitense
 Tanya Streeter (1973) – apneista inglese
 Tommy Streeter (1988) – giocatore di football americano statunitense